Томастаун:

 Томастаун — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Килкенни (провинция Ленстер).
 Томастаун — тауншип в округе Уодина, Миннесота, США.